45-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (2000 Ballon d’Or)»
19 декабря 2000 года

Золотой мяч: 
 Луиш Фигу

(первый раз)

< 44-я Церемонии вручения 46-я >	
Золотой мяч 2000 года (фр. 2000 Ballon d’Or) — 45-я ежегодная церемония вручения награды лучшему футболисту мира, вручается журналом France Football. Церемония прошла 19 декабря 2000 года. Обладателем награды стал португальский полузащитник мадридского «Реала» Луиш Фигу. Он стал вторым португальским футболистом (после Эйсебио в 1965 году) и третьим игроком «Реала» (после Альфредо Ди Стефано в 1957, 1959 и Раймона Копа в 1958 годах) - обладателем данной награды.

Результаты

Игроки без голосов 
В список номинантов были также включены 20 игроков, но они не набрали ни одного балла:

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 							
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or»)2000 							
							
							
							
Золотой мяч (France Football)							
Футбол в Европе в 2000 году